Résultats détaillés de l'édition 2001 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 25 juin au .

Faits marquants 
Finaliste malheureux à trois reprises, en 1992, 1994 et 1998, le Croate Goran Ivanišević parvient enfin à inscrire son nom au palmarès du tournoi londonien avec une Wild card. Pour la deuxième année consécutive, l'Australien Patrick Rafter échoue en finale.

Ce tournoi de Wimbledon simple masculin aura vu se jouer sur ses courts un des matchs les plus mythiques de l’histoire du tennis, la seule et unique confrontation officielle de deux très grands joueurs, considérés par certains comme les deux plus grands joueurs de tous les temps.
En effet le lundi , en huitième de finale Roger Federer, , futur octuple vainqueur et à l’époque  mondial, et Pete Sampras, , tenant du titre pour la  et dernière fois, jouent leur unique et historique match. Federer l'emporte en 5 sets 7-6 5-7 6-4 6-7 7-5 après  de match empêchant ainsi l'Américain de remporter son  sur gazon et lui barre la route vers cette  consécutive record établi par Borg avant lui et égalé par Roger Federer 6 ans plus tard. Ce dernier s’incline en 1/4 de finale face au national Tim Henman au terme d'un match très tendu, 7-5 7-6 2-6 7-6.

Chez les femmes, l’Américaine Venus Williams se succède à elle-même, évinçant la jeune Belge de 19 ans Justine Henin qui dispute sa première finale dans un tournoi majeur.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

2001
Wimbledon
Wimbledon
Tennis en Angleterre en 2001
Tennis en juin 2001
Tennis en juillet 2001